Па́уза ( — остановка, прекращение) — перерыв в чём-либо.

 Пауза в музыке — перерыв в звучании нот, имеет разные названия в зависимости от длительности.
 «Пауза» — советский короткометражный телефильм 1967 года.
 «Пауза» — советский мультипликационный фильм 1988 года.
 Пауза — город в Германии, в федеральной земле Саксония.
 Оперативная пауза — военный термин, обозначающий кратковременный перерыв в военных действиях.

См. также 

 Pause/Break — клавиша на компьютерной клавиатуре.